Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han portado el nombre Shiratsuyu:

 El Shiratsuyu, de la Clase Asakaze.
 El Shiratsuyu, líder de la Clase Shiratsuyu.